Koniusza ist der Name folgender Orte in Polen:
 Koniusza, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Proszowicki in der Woiwodschaft Kleinpolen, siehe Gmina Koniusza
 Koniusza, Dorf im Powiat Przemyski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, siehe Gmina Fredropol